Сан-Мартин-де-Ункс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 50,14 км². Население — 455 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 San Martin de Unx
 San Martín de Unx
 
 San Martín de Unx
 Toponimía oficial de San Martín de Unx
 El románico en San Martín de Unx
 San Martín de Unx
 Página incluida dento de pueblos de España que describe las excelencias de esta villa
 
 
 
 
 

Муниципалитеты Наварры